Izraz vrečar lahko pomeni naslednje:
 vrečar, pripadnik nižjega razreda Marsupialia
 Vrečar, priimek